Creature grandi e piccole (All Creatures Great and Small) – romanzo di James Herriot
Creature grandi e piccole (All Creatures Great and Small) – film del 1975 diretto da Claude Whatham
Creature grandi e piccole (All Creatures Great and Small) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1978 al 1990
Creature grandi e piccole - Un veterinario di provincia (All Creatures Great and Small) – serie televisiva britannica in onda dal 2020